Lindsay-Insel ist

 eine ehemalige Insel im Pazifik, siehe Lindsay-Insel (Nordpazifik)
 der ehemalige Name der Bouvetinsel im Südatlantik